Das Volkstheater Geisler ist ein Privattheater in der Lübecker Altstadt.

Geschichte 
Es wurde im Oktober 2002 durch Ilse Werner, Heidi Kabel und Tommy Geisler eröffnet. 
Die Freundschaft mit den beiden Damen bewog Tommy Geisler dazu, ein eigenes Theater in seiner Heimatstadt zu gründen. Das Theater war ein Erfolg, gab es so etwas in dieser Form in Lübeck noch nicht. Innerhalb weniger Monate war das Theater durch Tommy Geisler über die Grenzen Lübecks hinaus so bekannt, dass auch Karl Dall, Ingo Insterburg, Johannes Heesters, Fred Bertelmann, Katja Ebstein, Robert Kreis, Marianne Sägebrecht, Chris Howland, Karat, Peter Weck, Lilo Wanders, Olivia Jones, Heinz Rudolf Kunze, Hardy Krüger, Christine Kaufmann, Reiner Schöne, Ruth Maria Kubitschek, Peter Horton und Ilja Richter zu Gast waren. 

Bis heute steht Tommy Geisler auf seiner Bühne mit Schwänken, Komödien und Lustspielen. Aber auch Krimis, Operette, Musicals und Shows stehen auf dem Spielplan des Volkstheaters Geisler.  Der NDR hat einen Film über das Leben des Tommy Geisler gedreht und ausgestrahlt. Das ZDF hatte eine Folge seiner Serie „Alles was Recht ist“ im Theater gedreht.

Weblinks 
 Webseite des Volkstheaters Geisler

Theatername